Монера:
 Монера (унирема) — древнегреческий корабль с одним ярусом гребцов.
 Монеры () — этим именем Геккель назвал простейшие одноклеточные организмы без ядра. В настоящее время принято деление на прокариоты и эукариоты по признаку отсутствия или наличия ядра, а термин «Монеры» не применяется.

Примечания